Rhynchomyces är ett släkte av svampar. Rhynchomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Rhynchomyces